Alcubilla de Nogales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcubilla de Nogales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Alcubilla de Nogales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar